Ruiss ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Ruiss (* 1951), österreichischer Autor und Musiker
 Harald Ruiss (* 1981), österreichischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch: Ruis, Ruys